Клан може бити:

 Клан, чврсто повезане сродничке друштвене групе
 Клан (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Клан (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Клан (серија)